Cambala är ett släkte av mångfotingar. Cambala ingår i familjen Cambalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Cambala